Hypnogen může znamenat:

 jeden z obchodních názvů hypnotika nové generace zolpidem
 historický obchodní název barbiturátového hypnotika fenobarbital fy B. Fragner

Reference 

Hypnotika